Горе́лое — топоним:

Белоруссия 
 Горелое — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Горелое — деревня в Логойском районе Минской области.

Казахстан 

 Горелое — озеро в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Горелое — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Горелое — бывшее село в Бахчисарайском районе Крыма, включённое в состав села Табачное.
 Горелое — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Горелое — хутор в Поныровском районе Курской области.
 Горелое — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Горелое — посёлок в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1968 г.
 Горелое — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.
 Горелое — до 1953 г. название посёлка Шумихинский в Гремячинском городском округе Пермского края.

Украина 
 Горелое — село в Глуховском районе Сумской области.
 Горелое — до 1968 г. название села Азовское в Акимовском районе Запорожской области.

См. также 
 Горелая
 Горелый
 Погорелое
 Прогорелое
 Новогорелое